Île-à-la-Crosse – villaggio del Saskatchewan, in Canada
 Île-à-la-Crosse 192E – riserva indiana del Saskatchewan, in Canada
 Lac Île-à-la-Crosse – lago del Saskatchewan, in Canada
 Aeroporto di Île-à-la-Crosse – aeroporto dell'omonimo villaggio